Natalja Michajłowna Niepriajewa (ros. Наталья Михайловна Непряева; ur. 6 września 1995 w Twerze) – rosyjska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka olimpijska, wielokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Natalja Niepriajewa pojawiła się 11 listopada 2011 roku w Muonio, gdzie w zawodach FIS Race zajęła 51. miejsce w sprincie stylem klasycznym. W styczniu 2013 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Libercu, gdzie wspólnie z koleżankami z reprezentacji wywalczyła srebrny medal w sztafecie. Miesiąc później brała udział w olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, gdzie zwyciężyła w sztafecie mieszanej. Ponadto zdobyła tam srebrny medal w sprincie stylem dowolnym oraz brązowy w biegu na 5 km techniką klasyczną. Podczas rozgrywanych w 2014 roku mistrzostw świata juniorów w Val di Fiemme Rosjanki z Niepriajewą w składzie ponownie zajęły drugie miejsce w sztafecie, a Niepriajewa wywalczyła także złoty medal w biegu na 5 km stylem dowolnym. Brała także udział w mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty w 2015 roku, gdzie była trzecia w sprincie klasykiem i biegu na 5 km stylem dowolnym, a w sztafecie zdobyła kolejny srebrny medal.

W Pucharze Świata zadebiutowała 1 marca 2014 roku w Lahti, gdzie zajęła 72. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze punkty w Pucharze Świata wywalczyła 7 lutego 2016 roku w Oslo, zajmując 28. miejsce w biegu na 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 4 marca 2018 roku w Lahti, kończąc rywalizację w biegu na 10 km klasykiem na drugiej pozycji. Rozdzieliła tam na podium Kristę Pärmäkoski z Finlandii i Norweżkę Marit Bjørgen.

Podczas mistrzostw świata w Seefeld w 2019 roku wywalczyła brązowy medal w biegu łączonym na 15 km. Uległa tam tylko Norweżkom: Therese Johaug i Ingvild Flugstad Østberg. Pięć dni później razem z Juliją Biełorukową, Anastasiją Siedową i Anną Nieczajewską zajęła także trzecie miejsce w sztafecie. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Oberstdorfie wspólnie z Janą Kirpiczenko, Juliją Stupak (Biełorukową) i Tatjaną Soriną wywalczyła srebrny medal w sztafecie.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu startowała jako reprezentantka ekipy sportowców olimpijskich z Rosji. Była tam między innymi czwarta w sprincie stylem klasycnzym, przegrywając walkę o podium z Biełorukową. Podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku zdobyła trzy medale. Najpierw zajęła drugie miejsce w biegu łączonym, ulegając tylko Johaug. Następnie razem ze Stupak, Soriną i Wieroniką Stiepanową zwyciężyła w sztafecie. Ponadto razem ze Stupak wywalczyła też brązowy medal w sprincie drużynowym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Uwagi

Bibliografia 
 

Ludzie urodzeni w Twerze
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1995